(1959- ), auteur américain, fils de Louis Begley,
 , chanteur d'Irlande du Nord,
  (1986- ), footballeur irlandais,
 , footballeur irlandais,
 Ed Begley (1901–1970), acteur américain,
 Ed Begley Jr. (1949- ), acteur américain, fils d'Ed Begley,
 Louis Begley (1933- ), juriste américain,
 , plusieurs homonymes,
  (1906–1981), homme politique de New York,
 , journaliste américain,
  (1970–1993), personnalité irlandaise,
 , chimiste américain.